Manley ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rudroff (1744–1819), österreichischer Kirchenmaler
 Michael Rudroff (* 1960), deutscher Motorradrennfahrer